— ежегодная премия для авторов манги, спонсируемая японской газетой «Асахи симбун». Названа в честь известного мангаки и аниматора Осаму Тэдзуки. Считается, что номинанты премии в своих работах следуют эстетическим традициям Осаму Тэдзуки. Впервые церемония вручения наград состоялась в Токио в 1997 году.

Номинации 
Премия вручается в четырёх категориях:
  — за лучшую работу прошедшего года.
  — за оригинальные или инновационные идеи или методы.
  — за короткие работы.
 Специальная премия — вручается человеку или группе людей, внёсший большой вклад в «культуру манги».

Победители в основной категории получают 2 млн. иен и бронзовую статуэтку в виде робота Астробоя, персонажа одноимённой манги Осаму Тэдзуки. Остальные призёры получают 1 млн. иен.

Первый приз 
 1997: Doraemon
 1998: Bocchan No Jidai
 1999: Monster
 2000: Saiyuu Yoenden
 2001: Onmyoji
 2002: Vagabond
 2003: The Yellow Book: A friend Named Jacques Thibault
 2004: Helter Skelter
 2005: Pluto
 2006: Disappearance Diary
 2007: Terpsichora
 2008: Moyasimon
 2009: Ooku: The Inner Chambers
 2010: Hyouge Mono
 2011: Jin
 2012: Historie
 2013: Kingdom
 2014: March Comes in Like a Lion
 2015: Aisawa Riku
 2016: Hanagami Sharaku и Ёцуба!
 2017: Hana ni Somu
 2018: Golden Kamuy
 2019: Sono Onna, Jiruba
 2020: Nyx no Lantern
 2021: Land

Примечания

См. также 
 Награда Тэдзуки

Ссылки 
 

Награды, появившиеся в 1997 году
Премии в аниме и манге
Осаму Тэдзука
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Премии Японии